Жалмагамбетов — казахская фамилия. Известные носители:

 Жалмагамбетов, Максим Нурланович (род. 1983) — казахстанский футболист.
 Жалмагамбетов, Танирберген Жалмагамбетович (1920—1998) — советский и казахстанский государственный деятель.